Тиміря́зєвська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Тимірязєвська вулиця — колишня назва Садово-Ботанічної вулиці в місті Київ.

Тимірязєвська вулиця — вулиця в місті Могильов.

Тимірязєвська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Тимірязєвська вулиця — вулиця в місті Новоросійськ.

Вулиці, названі на честь людей